Die St. Petersburg Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis zum 23. September 2012 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Metz die Moselle Open gespielt, die genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Marin Čilić, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale siegte Martin Kližan, der zum ersten Mal in einem Finale auf der ATP World Tour stand, über Fabio Fognini, der auch in seinem zweiten ATP-Finale nicht den Titel erringen konnte.  Im Doppel waren Colin Fleming und Ross Hutchins die Titelverteidiger. Sie waren als Nummer zwei gesetzt, schieden aber im Viertelfinale gegen die Slowaken Martin Kližan und Filip Polášek aus. Im Finale setzte sich das topgesetzte Duo Rajeev Ram und Nenad Zimonjić gegen Lukáš Lacko und Igor Zelenay durch. Dies war ihr erster gemeinsamer Titel und durch diesen dritten Turniersieg in St. Petersburg wurde Zimonjić alleiniger Rekordsieger der Doppelkonkurrenz des Turniers.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. September 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Sankt Petersburg